Tianfu bezeichnet:

 Tianfu (Pengxi), Großgemeinde (天福镇) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Tianfu (Beibei), Großgemeinde (天府镇) im Stadtbezirk Beibei der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing.